Кахконг — топоним Камбоджи.

 Кахконг — провинция.
 Кахконг — город.
 Кахконг — остров.